El Encinal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Encinal, Jopala, 
 El Encinal, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 El Encinal, Tehuacán, 
 El Encinal, Tlacuilotepec, 
 El Encinal, San Lucas Camotlán, 
 El Encinal, Mazatlán Villa de Flores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar